En Pologne, Karnków peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Karnków, un village du powiat de Strzelin.

dans la voïvodie de Łódź
 Karnków, un village du powiat de Łowicz,
 Karnków, un village du powiat de Zgierz.